Il nome Tipo 8 è stato utilizzato dalla casa automobilistica Isotta Fraschini per una serie di modelli diversi con nome simile:
 Isotta Fraschini Tipo 8, prodotta dal 1919 al 1924;
 Isotta Fraschini Tipo 8A, prodotta dal 1924 al 1931;
 Isotta Fraschini Tipo 8B, prodotta dal 1931 al 1936;
 Isotta Fraschini Tipo 8C Monterosa, prodotta dal 1947 al 1949.